Passion (du latin , formé sur le participe passé du verbe , « souffrir ») peut faire référence à :

Émotion 
 la passion (émotion), un sentiment vif, permanent, intense et parfois exclusif envers quelqu'un ou quelque chose. La passion peut parfois prendre l'allure d'une dévotion.
 la passion (philosophie), un phénomène dans lequel la volonté est passive.
 Le vague des passions, selon François-René de Chateaubriand, un état d'âme, qui précède le développement des passions

Religion 
 la Passion du Christ, l'ensemble des souffrances endurées par Jésus-Christ avant et pendant sa crucifixion.
 le dimanche de la Passion, dimanche qui précédait les Pâques, en comptant à partir de la Septuagésime ;
 la Passion de l'Église, l'épreuve finale que subira l'Église à la fin des temps, selon certaines interprétations de l'eschatologie chrétienne ;
 la passion ou passio, souffrances endurées par un saint martyr de l'Église chrétienne lors de son exécution, et récit hagiographique à ce sujet ;
 la Passion d'al-Husayn, le martyre d’al-Husayn, petit-fils de Mahomet, mort décapité lors de la bataille de Kerbala en 680 ;
 la Passion de Hallâj, le martyre d’Abu Mansur al-Hallaj, poète mystique condamné à mort et crucifié à Bagdad le .

Arts 
 une passion, œuvre dramatique médiévale mettant en scène les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ;
 la Passion, un thème pictural de l'iconographie chrétienne ;
 Une passion, une nouvelle de Guy de Maupassant.

Musique 
 Passion, un album de Regina Belle ;
 Passion, le troisième album de Geri Halliwell, sorti en 2005 ;
 Passion, album de Peter Gabriel, bande originale du film La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese ;
 Passion, une chanson de Hikaru Utada ;
 une passion, catégorie d'oratorio dont la principale caractéristique est d'être écrite à partir du récit de la Passion du Christ :
Passion selon saint Matthieu, passion de Jean-Sébastien Bach ;
 Passion selon saint Jean, passion de Jean-Sébastien Bach ;
 Passion selon saint Marc, passion de Jean-Sébastien Bach.
Motet : Pour la passion de Notre Seigneur pour 2 voix et basse continue, Première pause H 349, Deuxième pause H 350. Marc-Antoine Charpentier (fin 1680).
Motet : Pour le jour de la passion de Notre Seigneur Jésus Christ pour 3 voix et basse continue H 351. Marc-Antoine Charpentier (fin 1680).
 La Passion, un opéra d'Albert Dupuis ;
 Passion, un opéra de Pascal Dusapin ;
 Passion selon saint Luc, de Krzysztof Penderecki.

Cinéma 

 Passion (Madame du Barry), film muet allemand tourné en 1919 par Ernst Lubitsch ;
 Passion, film français de Georges Lampin de 1951 ;
 Passion, film d'aventures américain d'Allan Dwan de 1954 ;
 Passion (Manji), film japonais de Yasuzō Masumura de 1964 ;
 Passion, film franco-suisse de Jean-Luc Godard de 1982 ;
 Passion, film hongkongais de Sylvia Chang de 1986 ;
 Passion (Szenvedély), film hongrois de György Fehér de 1998 ;
 Passion, film australien de Peter Duncan de 1999 ;
 Passion, film franco-syrien de Mohamed Malas de 2005 ;
 Passion, film japonais réalisé par Ryūsuke Hamaguchi en 2008 ; 
 Passion, film germano-hispano-franco-britannique de Brian De Palma de 2012, remake de Crime d'amour ;
 Une passion (En Passion), film suédois d'Ingmar Bergman sorti en 1969 ;
 La Passion, court métrage d'animation tchèque réalisé par Jiří Trnka en 1961 ;
 La Passion du Christ, film américain de Mel Gibson sorti en 2004.

Autres  
 la congrégation de la Passion de Jésus-Christ, une congrégation religieuse fondée en 1720 en Italie ;
 Passion, une chaîne de télévision payante en langue allemande du groupe RTL ;
 Île de la Passion, autre nom de l’île de Clipperton ;
 Fleur de la passion, fleur de la passiflore ;
 Fruit de la passion, fruit de la grenadille ;
 D-Passion, disc jockey néerlandais.

Variantes linguistiques 

 portugais :